Восемь кораблей Королевского флота носили название HMS St George, в честь Святого Георгия, покровителя Англии:

 HMS St George — 60-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1622 году; затонул в 1697 году.
 HMS St George — корабль захваченный в 1626 году; разобран в 1632 году.
 HMS St George — 96-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1668 году как HMS Charles; переименован в 1687 году; был несколько раз перестроен; отправлен на слом в 1774 году.
 HMS St George — корабль, купленный в 1701 году; затонул в 1716 году.
 HMS St George — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1785 году; разбился в 1811 году.
 HMS St George — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1762 году как HMS Britannia; переименован в HMS St George в 1812 году, в HMS Barfleur в 1819 году; отправлен на слом в 1825 году.
 HMS St George — 120-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1840 году; В 1859 году переделан в винтовой; продан в 1883 году.
 HMS St George — бронепалубный крейсер типа Эдгар; спущен на воду в 1892 году; продан на слом в 1920 году.